Род Лейвер був чемпіоном попереднього року, але цього разу відмовився від участі.

У фіналі Артур Еш переміг Діка Крілі з рахунком 6–4, 9–7, 6–2.

Формат турніру - матчі першого кола складалися щонайбільше з трьох сетів, наступних - з п'яти.

Сіяні гравці 
Всі сіяні гравці пройшли у друге коло без боротьби.

  Тоні Роч (чвертьфінал)
  Джон Ньюкомб (чвертьфінал)
  Том Оккер (чвертьфінал)
  Артур Еш (переможець)
  Стен Сміт (3-тє коло)
  Денніс Ролстрон (півфінал)
  Нікола Пилич (3-тє коло)
  Роджер Тейлор (півфінал)
  Боб Лутц (3-тє коло)
  Рей Раффелз (чвертьфінал)
  Аллан  Стоун (3-тє коло)
  Дік Крілі (фінал)
  Вільям Борі (3-тє коло)
  Джон Александер (3-тє коло)
  Джералд Беттрік (3-тє коло)
  Боб Кармайкл (2-ге коло)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1970 Australian Open Men's Singles draw

1970 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу